Нанди́та Дас (, ; род. 7 ноября 1969, Нью-Дели, Индия) — индийская актриса и режиссёр. Снималась в фильмах на хинди, английском, малаялам, ория, каннада, урду, раджастани, маратхи, телугу, бенгальском и тамильском языках, а также в фильмах Пакистана и Испании. Лауреат кинопремий Индии и международных фестивалей. Кавалер французского Ордена искусств и литературы

Биография 
Как актриса, она известна своими ролями в фильмах: «Огонь» (1996), «Земля» (1998),  (2000). Как режиссёр она известна своим дебютным фильмом  (2008), который получил ряд национальных и международных наград.

Фильмография

Награды и номинации 
 Asian First Film Festival
 , награда Swarovski Trophy в категории «Лучший сценарий» (за фильм «Разлука»)
 Каирский международный кинофестиваль
 , награда в категории «Лучшая актриса» (за фильм Aamaar Bhuv)
 Santa Monica Film Festival
 , награда Moxie! Award в категории «Лучшая актриса» (за фильм «Песчаная буря»)
 Международный кинофестиваль в Салониках
 , награда Everyday Life: Transcendence or Reconciliation Award (за фильм «Разлука»)
 , номинация на награду Golden Alexander (за фильм «Разлука»)
 Zee Cine Awards
 , номинация на Popular Award в категории «Лучшая актриса» (за фильм «Песчаная буря»)

Ссылки 
 

Женщины-режиссёры Индии